

Toponyme 

 Cold Spring Township (Illinois)
 Cold Spring (Kentucky)
 Cold Spring (Minnesota)
 Cold Springs (Nevada)
 Cold Spring (New York)
 Coldspring (New York)
 Cold Spring (Tennessee)
 Coldspring (Texas)

Bâtiment 
 Cold Springs School, école américaine située dans le comté de Marion, dans l'Arkansas.

Musique
 Cold Spring Harbor, album de Billy Joel